Corrente est une ville de l'État du Piauí, au Brésil
 Corrente est le nom italien de la Courante, une danse baroque
 Corrente est une œuvre du compositeur contemporain finlandais Magnus Lindberg
 Corrente, mouvement artistique italien actif entre 1938 et 1943
  une revue littéraire italienne qui a paru de 1938 à 1940.